Beez, un ancien village de Belgique.
 Beez (Bandai Entertainement European Zone), entreprise française spécialisée dans la vente d'anime japonais.
 Béez, cours d'eau des Pyrénées-Atlantiques.
 Bez, cours d'eau des Landes.